Acrilico – fibra sintetica usata nel settore tessile
Acrilico – vernice sintetica
Acrilici – polimeri derivati dall'acido acrilico

Altri progetti